Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2013—2014 — 100-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул здобув Ф91 Дюделанж.

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Діфферданж 03 візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Люксембургу 2013—2014

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 травня 2014

|}

Бомбардири

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2013—2014
Люксембург
Люксембург
2013 у люксембурзькому спорті
2014 у люксембурзькому спорті